Rostrup steht für:
 Rostrup (Bad Zwischenahn), einen Ortsteil von Bad Zwischenahn in Niedersachsen
 Rostrup (Mariagerfjord Kommune), eine Ortschaft in der dänischen Mariagerfjord Kommune
 Rostrup (Gadbjerg Sogn), eine Ortschaft in der Kirchspielsgemeinde Gadbjerg Sogn der dänischen Vejle Kommune
 Rostrup (Skamby Sogn), eine Ortschaft in der Kirchspielgemeinde Skamby Sogn der dänischen Nordfyns Kommune
 Rostrup Sogn, eine Kirchspielgemeinde in der ehemaligen dänischen Arden Kommune, jetzt Mariagerfjord Kommune

Rostrup ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Rostrup (* 1963), norwegische Klarinettistin
 Ask Rostrup (* 1966), dänischer Journalist
 Asmund Rostrup (1915–1983), dänischer Schauspieler 
 Egill Rostrup (1876–1940), dänischer Schauspieler und Regisseur
 Emil Rostrup (1831–1907), dänischer Botaniker und Mykologe
 Jørgen Arentz Rostrup (* 1966), norwegischer Manager und Unternehmer
 Jørgen Rostrup (* 1978), norwegischer Orientierungsläufer
 Morten Rostrup (* 1958), norwegischer Mediziner
 Kaspar Rostrup (* 1940), dänischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur
 Oda Rostrup (1879–1955), dänische Schauspielerin
 Ove Rostrup (1864–1933), dänischer Botaniker und Mykologe 
 Sofie Rostrup (1857–1940), dänische Entomologin